Снегови́к:
 Снеговик — простая снежная скульптура, создаваемая зимой — в основном, детьми.

В культуре 
 «Снеговик» — мультфильм, выпущенный в Германии в 1944 году.
 «Снеговик» — английский рождественский мультфильм 1982 года, снятый по книге Раймонда Бриггса.
 «Снеговик» — фильм жанра ужасов 1997 года, производство США.
 «Снеговик» — роман Ю Несбё.
 «Снеговик» — британский криминальный триллер режиссёра Томаса Альфредсона 2017 года, экранизация одноимённого романа Ю Несбё.

См. также 
 «Снеговики» — лэнд-артовский проект Н. В. Полисского.
 «Снеговики» — специальный рождественский выпуск телесериала «Доктор Кто» (2012).